Brazilia a participat la Jocurile Olimpice pentru prima dată în 1920. De atunci a concurat la toate Jocurile de vară, cu excepția celor din 1928 de la Amsterdam. A luat parte la Jocurile de iarnă de celor din 1992 de la Albertville, dar nu a câștigat nici o medalie. Va fi țară-gazdă la Jocurile Olimpice de vară din 2016 de la Rio de Janeiro.

Medalii după Olimpiadă
Marginea roșie înseamnă că Brazilia a fost țara-gazdă.

Medalii la Jocurile de vară

Medalii la Jocurile Olimpice de iarnă

Sportivii cei mai medaliați

Referințe
  Time Brasil, site-ul oficial al lotului olimpic brazilian
  Brazilia la Comitetul Internațional Olimpic
  Rezultate olimpice ale Braziliei  pe Sports Reference